

Tabela końcowa

Grupa A

Grupa B

Linki zewnętrzne 

Statystyki sezonu na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1960 w piłce nożnej
1961 w piłce nożnej
1960 w Holandii
1961 w Holandii